Jméno Kojata Hrabišic označuje vícero osob:

 Kojata I. Hrabišic († po 1068) – bílínský správce, správce knížecího dvora
 Kojata II. Hrabišic († 1122) – hypotetický syn Všebora II. Hrabišice
 Kojata III. Hrabišic († po 1187) – místokomorník, hypotetický vnuk Hrabiše I. Hrabišice
 Kojata IV. Hrabišic († 1228) – podstolí, syn Hrabiše III. Hrabišice